Jacq Vogelaar, pseudoniem van Franciscus Broers (1944-2013), een Nederlands dichter, schrijver, literatuurcriticus en vertaler
 François Broers (1837-1908), een Belgisch politicus